Ridgeland kan syfta på:

 Ridgeland, Mississippi
 Ridgeland, South Carolina
 Ridgeland, Wisconsin